Ariopsis kan syfta på:

 Ariopsis (djur) – ett släkte av fiskar
 Ariopsis (växter) – ett släkte av växter